Атолл Кутузова:
 Атолл Кутузова — другое название атолла Утирик (Маршалловы острова).
 Атолл Кутузова — другое название атолла Макемо (Туамоту).